Herolind Shala (Porsgrunn, 2 februari 1992) is een Kosovaars-Albanees-Noors voetballer die bij voorkeur als middenvelder gepositioneerd staat. Sinds februari 2019 speelt hij voor de Noorse club Vålerenga IF.

Clubcarrière  
Shala stapte op 15-jarige leeftijd over naar de jeugd van Notodden FK, waar hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte. In februari 2019 stapte hij over van Start Kristiansand naar Vålerenga IF.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 27 juni 2020.

Referenties 

Kosovaars voetballer